ТО — многозначная аббревиатура:
 ТО — таблица огня
 т. о. — таким образом
 ТО — таможенное оформление
 ТО — таможенный орган
 ТО — таможня отправления
 ТО — «Танки Онлайн»
 ТО — танковый отряд
 ТО — Тверская область
 ТО — твёрдые отходы
 ТО — творческое объединение
 ТО — текущее обследование
 ТО — текущее обязательство
 ТО — телевизионное объединение
 ТО (т/о) — телеграфное отделение
 ТО — «теория ограничений»
 ТО — Теория относительности
 ТО — теплообменник
  — термическая обработка
 ТО — территориальная оборона
 ТО — территориальное отделение
 ТО — территориальный орган
 ТО — технический овердрафт
 ТО — технический осмотр
 ТО — технический отдел, структурное подразделение производственного предприятия
 ТО — техническое обеспечение
 ТО — техническое обслуживание
 ТО — техническое обучение
 ТО — техническое описание
 ТО — технологическая обвязка
 ТО — технологический отдел
 ТО — тихоокеанская система высотных отметок
 ТО — тихоокеанский
 ТО — токарная обработка
 ТО — токовая отсечка
 ТО — «Тольяттинское обозрение»
 ТО — Томская область
 ТО — томское отделение
 ТО — тонкоплёночное опрессованное
 ТО — тоннельный отряд
 ТО — торжественное обещание
 ТО — точный отсчёт
 ТО — транспортный отдел
 ТО — трансферное окно
 ТО — трансформатор отпаечный
 ТО — Тульская область
 ТО — турбинное отделение
 ТО — тыловое охранение
 ТО — тыловой отряд
 ТО — Тюменская область
 ТО — тюменское отделение
 ТО — тюремный отдел

См. также 

 
 
  — аббревиатура латиницей